Čijoda (jap. 千代田) může být:
 Sídlo v Japonsku
 Čijoda (Gunma)
 Čijoda (Hirošima)
 Čijoda (Ibaraki)
 Čijoda (Saga)
 Čijoda (Tokio)
 Japonská loď:
 Čijoda (1863) – dělový člun šógunátu
 Čijoda (1890) – pancéřový člun císařského námořnictva
 Čijoda (1936) – nosič hydroplánů a později letadlová loď císařského námořnictva
 Čijoda (ASR-404) – záchranná loď ponorek
 Čijoda (AS-405) – záchranná loď námořních sil sebeobrany
 Japonský podnik, viz Čijoda kako kensecu
 Linka tokijského metra, viz Čijoda-sen

Reference

Externí odkazy